Super League 2013/14 (Griekenland) - voetbal
 Super League 2013/14 (China) - voetbal
 Super League 2013/14 (Uganda) - voetbal
 Super League 2013/14 (Rusland) - bandy
 Super League 2013/14 (Guyana) - voetbal
 Super League 2013/14 (Iran, volleybal) - volleybal
 Super League 2013/14 (Israël) - basketbal
 Super League 2013/14 (Iran, futsal) - zaalvoetbal
 Super League 2013/14 (Iran, basketbal) - basketbal
 Super League 2013/14 (Azerbeidzjan) - vrouwen volleybal
 Raiffeisen Super League 2013/14 - voetbal Zwitserland